Plaatsen in de Verenigde Staten:
Allentown (Georgia)
Allentown (New Jersey)
Allentown (Pennsylvania)
Allentown (Billy Joel), een nummer van Billy Joel